Baschir bzw. Bachir, Basheer oder Bashir ist der Familienname oder Namensbestandteil folgender Personen:

 Abd al-Ilah al-Baschir, Stabschef des Obersten Militärrates der Freien Syrischen Armee
 Abu Bakar Bashir (* 1938), javanischer Islamist
 Ahmed Al-Moamari Bashir (* 1972), omanischer Leichtathlet
 Amjad Bashir (* 1952), britischer Politiker
 Atif Bashir (* 1985), pakistanischer Fußballspieler
 Daham Najim Bashir (* 1979), katarischer Leichtathlet
 Farshad Bashir (* 1988), niederländischer Politiker 
 Issam El-Bashir (* 1956), islamischer Theologe und Politiker aus dem Sudan
 Khalid Bashir (* 1968), pakistanischer Hockeyspieler
 Khamis Bashir, kuwaitischer Handballspieler
 Marie Bashir (* 1930), australische Politikerin
 Martin Bashir (* 1963), britischer Journalist
 Mohamed Ahmed Bisha Bashir (* 1987), sudanesischer Fußballspieler
 Muhammad Bashir (Gewichtheber) (* 1930), pakistanischer Gewichtheber
 Muhammad Bashir (Ringer) (* 1935), pakistanischer Ringer
 Muhammad Bashir (Schwimmer) (* 1935), pakistanischer Schwimmer
 Muhammad Ahmed Bashir (* 1949), pakistanischer Hürdenläufer
 Munir Baschir (1930–1997), irakischer Musiker
 Palwasha Bashir (* 1987), pakistanische Badmintonspielerin
 Ruzwana Bashir (* 1983), britische Unternehmerin
 Saleh Bashir (* 1982), saudi-arabischer Fußballspieler
 Syukri Bashir (* 1998), singapurischer Fußballspieler
 Umar al-Baschir (* 1944), sudanesischer Staatschef
 Vaikom Muhammad Basheer (1908–1994), indischer Schriftsteller
 Youssouf Hiss Bachir (* 1987), dschibutischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Beser
 Waltz with Bashir